«Старт» — аматорська футбольна команда з смт Козова.

Хронологія назв 
 ????: «Старт» (Козова)
 2005—2008: «Агропродсервіс» (Козова)
 2008—2009: «Козова-Агро» (Козова)
 2009—2011: «Вікторія-Агро» (Козова)
 2011—...: ФК «Козова» (Козова)

Історія 
У сезоні 1992/93 років «Старт» виступав в аматорському чемпіонаті України.

Досягнення 
 Чемпіонат Тернопільської області
  Срібний призер (2): 1990, 1991
  Бронзовий призер (1): 2008

Джерела 
 Легкий Л. Футбол Тернопілля. — Тернопіль : Лілея, 2002. — 144 с.; іл. — ISBN 966-656-002-X.

Посилання 
 Профіль клубу на офіційному сайті ФФТО
 Профіль клубу на сайті footballfacts.ru 

Футбольні клуби Тернопільської області
Віце-чемпіони Тернопільської області з футболу
Козова